Als Ärztekammer wird die Vertretung der Ärzte in

 Deutschland, siehe Ärztekammer (Deutschland) bzw. Bundesärztekammer
 Österreich, siehe Österreichische Ärztekammer
 Liechtenstein, siehe Liechtensteinische Ärztekammer
bezeichnet.